Dōmu steht für:
 Das Selbstmordparadies, einen Manga von Katsuhiro Otomo

als Transliteration für jap. 童夢 – "Kindheitstraum"

 Daume (Studio), ein japanisches Animationsstudio
 Dome (Unternehmen), eine japanische Rennwagen-Konstruktionsfirma

als Transliteration für 道母 als

 Doumu, eine Daoistische Himmelsgöttin